Король Кадоган — король Деметії (Британські острови) (670—700 рр.)
 Олександр Кадоган, сер, (1884—1968) — дипломат Сполученого Королівства Великої Брита́нії та Півні́чної Ірла́ндії.